A Fiú, lány, stb. (angol cím: Boy Girl Dog Cat Mouse Cheese, francia cím: Boy Girl etc.) 2019-tól vetített francia–amerikai–ír 2D-s flash animációs vígjátéksorozat, amelyet Jérémy Guiter és Matthieu Giner rendezett.

Az Egyesült Királyságban 2019. október 31-én a CBBC, Franciaországban 2020. március 23-án a Gulli, míg Magyarországon a Disney Channel mutatta be 2021. augusztus 23-án.

2019 júniusában berendelték a második évadot.

A második évad gyártása 2020 júliusában kezdődött, ami 2021. december 17-én fejeződött be.

2022. július 6-án berendelték a harmadik évadot.

Cselekmény 
A sorozat 6 szereplőről szól, a fiú, a lány, a kutya, a macska, az egér és a sajt együtt élnek egy lakásban. Az idejük nagy részét is együtt töltik.

Szereplők

Magyar változat 
 Bemondó: Kovács Lehel
 Magyar szöveg: Sipos-Lánc Brigitta
 Dalszövegíró és zenei rendező: Weichinger Kálmán
 Gyártásvezető: Újréti Zsuzsa, Kablay Luca
 Szinkronrendező: Stern Dániel
 Produkciós vezető: Orosz Katalin
 További magyar hangok: Galambos Péter, Réti Szilvia, Szalay Csongor, Sipos Eszter Anna, Törköly Levente, Kis-Kovács Luca, Berkes Bence (Chad), Németh Gábor, Laurinyecz Réka, Szokol Péter, Király Adrián, Staub Viktória, Hamvas Dániel, Laudon Andrea

A szinkront az SDI Media Hungary készítette.

Évados áttekintés

1. évad (2019–2021)

2. évad (2022)

Jegyzetek

További információk 

2019-ben bemutatott francia televíziós sorozatok
2019-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
2019-ben bemutatott ír televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Francia animációs sorozatok
Amerikai flash animációs sorozatok
Ír animációs sorozatok